Winterhalter är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Elisabeth Winterhalter (1856–1952), tysk kirurg
 Franz Xaver Winterhalter (1805–1873), tysk konstnär
 Hermann Fidel Winterhalter (1808–1891), tysk konstnär
 Hugo Winterhalter (1909–1973), amerikansk musiker

Tyska efternamn